Навалено ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 25,03 км². Население 900 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории